Vrhpolje (Hrpelje-Kozina), een plaats in de Sloveense gemeente Hrpelje-Kozina
 Vrhpolje (Vipava), een plaats in de Sloveense gemeente Vipava
 Vrhpolje (Ljubovija), een plaats in de Servische gemeente Ljubovija